Valdeobispo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdeobispo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Valdeobispo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar